Frank Tuttle peut faire référence à :
 Frank Tuttle (1892-1963), réalisateur américain ;
 Frank Tuttle (1905-1969), décorateur américain de cinéma (et de télévision), également connu comme Frank A. Tuttle.